Assin steht für:
 Assin (Volk), Volk in Ghana
 Assin District, ehemaliger District in Ghana, 2003 aufgeteilt in:
 Assin North District
 Assin South District
 Assin (Ortschaft), Ort der Gemeinde Virieu-le-Petit in Frankreich